Live on the Edge of Forever — музичний альбом гурту Symphony X. Виданий 13 листопада 2001 року лейблом InsideOut Music. Загальна тривалість композицій становить 106:02. Альбом відносять до напрямку прогресивний метал.

Список композицій

CD 1 
 «Prelude» — 1:40
 «Evolution (The Grand Design)» — 5:18
 «Fallen / Transcendence» — 6:30
 «Communion and the Oracle» — 7:39
 «The Bird-Serpent War / Cataclysm» — 3:39
 «On the Breath of Poseidon» — 5:09
 «Egypt» — 7:05
 «Death of Balance / Candlelight Fantasia» — 5:52
 «The Eyes of Medusa» — 4:32

CD 2 
 «Smoke and Mirrors» — 6:36
 «Church of the Machine» — 7:21
 «Through the Looking Glass» — 14:09
 «Of Sins and Shadows» — 7:22
 «Sea of Lies» — 4:05
 «The Divine Wings of Tragedy» — 19:54

Посилання 

Альбоми Symphony X
Музичні альбоми 2001
Англомовні музичні альбоми